Никола Георгиев, наричан Топчията е български революционер, паланечки войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Георгиев е роден през 1877 или 1878 година в град Враца, тогава в Османската империя. Присъединява се към ВМОРО и влиза с чета в Македония.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Тракия
Родени във Враца